Brûlé Point – przylądek w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja;
 Brûlé Point – przylądek w Kanadzie, w prowincji Ontario;
 Brûlé Point – przylądek w Kanadzie, w Terytoriach Północno-Zachodnich;
 Brûlé Point – dawna nazwa przylądka Weatherbies Point w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja.

Zobacz też 
 Brule Point